Prevodnost je lahko:
 Električna prevodnost
 Toplotna prevodnost